Æthelred II van Northumbria, koning van Northumbria (midden 9e eeuw)
 Æthelred II van Mercia (overleden 911), heerser van Mercia onder oppergezag van Wessex (ca. 883-911)
 Ethelred II (968-1016), bijgenaamd the Unready, koning van Engeland (978-1013, 1014-1016)